Tabares ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Tabares (* 1973), spanischer Dramatiker
 Carlos Tabares (* 1974), kubanischer Baseballspieler
 Carolina Tabares (* 1986), kolumbianische Leichtathletin
 Encarnación Tabares Plasencia (* 1973), spanische Juristin, Übersetzerin und Sprachwissenschaftlerin
 José Carlos Tabares (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Mario Tabares (* 1965), kubanischer Tennisspieler